Teleskop može značiti:

 Teleskop, optički teleskop, astronomski instrument
 Teleskop (zviježđe), zviježđe južnog neba
 izraz za mehanički sklop obično sastavljen od više cijevi koji se može razvući i skupiti; teleskopska ruka, teleskopski nastavak